Джанфранческо — имя, известные носители:
 Джанфранческо I Гонзага
 Гварньери, Джанфранческо

См. также 
 Франческо
 Джан
 Джанфранко
Малипьеро, Джан Франческо